Der 1. IHF Men’s Super Globe wurde vom 1. bis 8. Juni 1997 in Wien, Österreich ausgetragen. Der CB Cantabria Santander gewann das Turnier im Finale gegen den Drammen HK.

Vorrunde

Gruppe A

Gruppe B

Finalspiele

Halbfinale

Finale

Platzierungsspiele

Spiel um Platz 7

Spiel um Platz 5

Spiel um Platz 3

Abschlussplatzierung

Einzelnachweise

Weblinks 
 IHF Super Globe 1997 auf der Seite der IHF

Handballveranstaltung 1997
1997
Sportveranstaltung in Wien
Handballwettbewerb in Österreich